El Min Dong o min del este (chino simplificado: 闽东语, chino tradicional: 閩東語, pinyin: Mǐndōng yǔ, BUC: ) es una lengua china principalmente hablada en el este de la provincia de Fujian (chino: 福建, pinyin: Fújiàn) en la República Popular China. Cuenta con 10 millones de hablantes. El dialecto fuzhou es una forma estándar del Min Dong.

Idioma chino
Lenguas de China